Příjmení Sigmund, přechýleně Sigmundová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Adolf Sigmund (1892–1934), český lékař-radiolog, průkopník využívání rentgenu při diagnostice
 Aleš Sigmund (1944–2018), český kytarista, hudební aranžér, textař a hudební skladatel
 Martin Sigmund (* 1982), český fotbalista
 Stanislav Sigmund (1921–1988), český rozhlasový sportovní komentátor

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Česká příjmení